Теодул може да се отнася за:
 Охридски архиепископи
 Теодул I (11 век)
 Теодул II (16 век)